Het WTA-tennistoernooi van Marbella (officieel Andalucia Tennis Experience) van 2011 vond plaats van 4 tot en met 10 april 2011 in de Spaanse plaats Marbella en was aan haar derde editie toe. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelhoudster Flavia Pennetta was haar titel niet komen verdedigen. Grote verrassing van het toernooi was de Roemeense Irina-Camelia Begu, die pas twee keer eerder in haar carrière in een WTA-toernooi had gespeeld (en in beide gevallen in de eerste ronde was gesneuveld). Begu had zich via de voorronden voor het hoofdtoernooi moeten kwalificeren, maar wist vervolgens zonder setverlies door te dringen tot de halve finale waar zij de als tweede geplaatste Svetlana Koeznetsova, na een eerste verloren set, uiteindelijk in drie sets wist te verslaan. Pas in de finale moest Begu haar meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka, die in twee sets de titel veroverde. Door twee toernooiwinsten op rij (de week ervoor ook in Miami) steeg Azarenka naar de vijfde plaats op de wereldranglijst. Het was voor het eerst in haar carrière dat zij het toernooi van Marbella op haar naam wist te schrijven. Het was de zevende WTA-toernooizege van haar carrière. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel 
Titelverdedigsters waren het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci. In de finale stonden zij tegenover de als derde geplaatste Spaanse speelsters Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja, die voor het eerst aan dit toernooi deelnamen. De Italiaansen hadden een zware halve finale achter de rug (met een tiebreak én een match-tiebreak), terwijl de Spaanse dames nauwelijks hadden hoeven spelen doordat hun tegenstandsters zich kort na het begin van de halve finale moesten terugtrekken door een onderrugblessure van Ágnes Szávay. Nadat de finalistes tot een stand van 1–1 in sets waren gekomen, wisten Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja de match-tiebreak naar zich toe te trekken en daarmee de titel te veroveren. Het was hun tweede gezamenlijke WTA-dubbelspeltitel – ook hun eerste titel wonnen zij in Spanje, tijdens het toernooi van Barcelona in 2007.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Marbella 2011
Marbella